Cal·libi d'Esparta, comandant espartà 
 Cal·libi de Tegea, líder del partit democràtic de Tegea